"Toribio" pode ser:
 Toribio, município colombiano do Cauca
 Toríbio de Mongrovejo
 Tomás Toribio, arquiteto
 Santo Toribio (distrito), no Peru
 Toribio Casanova (distrito), no Peru

Desambiguações de topônimos